Retificador Controlado de Silício, componente eletrônico semicondutor de quatro camadas da família dos tiristores
 Sport Club do Recife, clube de futebol da cidade do Recife